Finlandia bezeichnet:

 eine Sinfonische Dichtung von Jean Sibelius (1899), siehe Finlandia
 ein Konzert- und Kongressgebäude von Architekt Alvar Aalto in Helsinki, siehe Finlandia-Halle
 einen finnischen Literaturpreis, siehe Finlandia-Preis
 eine Wodkamarke aus Finnland, siehe Finlandia Vodka
 eine ehemalige finnische Automarke, siehe Finlandia (Automarke)
 den neulateinischen Name von Finnland (auch auf Spanisch, Polnisch, Portugiesisch und Italienisch)
 ein Schiff der Eckerö Line, siehe Finlandia (Schiff, 2001)
 ein ehemaliges Schiff von Silja Line, siehe Finlandia (Schiff, 1981)
 ein Massiv auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis, siehe Finlandia Foothills